Dans la mythologie grecque, Néoptolème, fils d'Achille, est un héros épirote.
 Néoptolème , fils d'Alcétas  d'Épire, est roi des Molosses d'Épire (370-368 av. J.-C.).
 Néoptolème II, fils de Alexandre  d'Épire, est roi des Molosses d'Épire.
 Néoptolème est un des généraux d'Alexandre le Grand.